Ivan kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Ivan Planina, bergskedja, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Ivaň (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Ivaň (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar